Pour (persisch für „Sohn“, nordwestiranisch auch pur) ist ein Namensteil folgender Personen:

 Abolfazl Gilani-Pour (* 1989), iranischer Radrennfahrer
 Mostafa Pour-Mohammadi (* 1959), iranischer konservativer Geistlicher und Politiker
 Mojtaba Ferdosipour
 Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer der Swiss International Air Lines 

Siehe auch:
 Poor
 Pur (Begriffsklärung)